A ku vagy KU jelentheti:

 KU, a kurd nyelv ISO-kódja
 Ku, japán kana
 Ku, a DNS-javításban szerepet játszó fehérje
 Ku, a kerületek megnevezése Dél-Koreában
 Ku, a kurcsatovium vegyjele, ezt a – nemzetközileg vitatott – nevet és vegyjelet használták a szovjet blokk országaiban a 104-es rendszámú elemre az 1960-as évektől a vita rendezéséig, 1997-ig
 Kū, istenség a hawaii mitológiában
 Ku, a 12–18 GHz tartományba eső, főleg műholdas kommunikációs célokra használt mikrohullámú frekvenciasáv